Regering kan henvise til:

 Regering – betegnelsen for den udøvende magt i et land
 Regering (Storbritannien) – Storbritanniens centralregering
 Regering (Nordirland) – udøvende myndighed i det nordiske selvstyre
 Regering (Skotland) – udøvende myndighed i det skotske selvstyre
 Regering (Wales) – udøvende myndighed i det walisiske selvstyre